De Landesliga Hamburg 1963/64 was het negentiende voetbalkampioenschap van de Landesliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Landesliga was de opvolger van de Amateurliga Hamburg die de tweede klasse vormde onder de Oberliga Nord. Doordat in 1963 de Bundesliga ingevoerd werd verdween de Oberliga en werd vervangen door de Regionalliga. De Landesliga was nu nog maar de derde hoogste klasse  in West-Duitsland. VfL Pinnenberg werd kampioen. Omdat het tweede elftal van Hamburger SV als vicekampioen niet mocht promoveren nam de derde plaats deel aan de eindronde om te promoveren. VfR Harburg en TSV Uetersen eindigden samen derden en speelde nog een beslissende wedstrijd voor deelname, die door Harburg met 2-1 gewonnen werd. In de eindronde kon Harburg ook promotie afdwingen, in tegenstelling tot kampioen Pinneberg.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1963/64